Binghamton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Binghamton (Kalifornien), im Solano County
 Binghamton (New York), im Broome County
 Binghamton (Wisconsin), im Outagamie County

im NRHP gelistete Objekte:
 Binghamton (Fähre), in Edgewater, New Jersey, (ID-Nr. 82003262)
 Binghamton City Hall, in Binghamton, New York, (ID-Nr. 71000530)
 Binghamton Railway Company Complex, in Binghamton, New York, (ID-Nr. 06001076)
 Binghamton Theatre, in Binghamton, New York, (ID-Nr. 07001451)

Unternehmen:
 Binghamton Electric Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Binghampton
 Binghamtown